Томми:
 Томми (фильм, 1931) — советский художественный кинофильм режиссёра Якова Протазанова, снятый в 1931 г. Фильм снят по мотивом пьесы Всеволода Иванова «Бронепоезд 14-69».
 Томми (фильм, 1975) — музыкальный фильм, по одноимённой рок-опере группы The Who, Великобритания.